Kirkorow ist der Familienname folgender Personen:

 Filipp Bedrossowitsch Kirkorow (* 1967), russisch-bulgarischer Sänger und Musikproduzent
 Kirkor Kirkorow (* 1968), bulgarischer Boxer